

Patronyme 

 Hellin ou Hellings, un patronyme.

Toponyme 

 Hellín, une commune d'Espagne.

Autre 
 Loi de Hellin, loi statistique concernant le nombre de grossesses multiples.